FMS steht als Abkürzung für:
 Fachmittelschule, auch Fachmaturitätsschule, weiterführende Schulausbildung in der Schweiz
 False-Memory-Syndrom, seelische Beschwerden aufgrund einer Pseudoerinnerung
 Familie Mehdorn Stiftung, eine Stiftung zur Förderung der Neurochirurgischen Forschung und der Interkulturellen Kommunikation
 Fastmount System, Hersteller für Montagesysteme, Sitz in Auckland   
 Fibromyalgiesyndrom, eine chronische Schmerzerkrankung
 Fieldbus-Message-Specification, eine Variante vom Profibus
 File Management System, siehe Atari DOS
 Finanzmarktstabilisierungsfonds, ein Extrahaushalt, wurde am 17. Oktober 2008 im Rahmen des deutschen Finanzmarktstabilisierungsgesetzes eingerichtet, das in einem Eilverfahren am selben Tag von Bundestag und Bundesrat verabschiedet und vom Bundespräsidenten unterzeichnet wurde
 Fischereimotorschiff, siehe Fischdampfer und Trawler
 flexible manufacturing system, eine Weiterentwicklung der flexiblen Fertigungszelle
 Flight Management System, System zur Navigation an Bord eines Flugzeuges
 Flotten-Management-Schnittstelle (fleet management system), Standard-Schnittstelle für CAN-Bus-Daten
 Flugmeldestelle
 FMSLogo, vormals MSWLogo, eine freie Entwicklungsumgebung für die Programmiersprache Logo
 FMS Wertmanagement, deutsche Abwicklungsbank
 Föderation der Motorradfahrer der Schweiz, der oberste Schweizer Motorradsportverband
 Foreign Military Sales, Verkauf von Waffensystemen zu besonderen (politischen) Bedingungen an andere Staaten
 Formular-Management-System(e)
 Fortran Monitor System, ein frühes Computer-Betriebssystem
 Fratres Maristae Scholarum, Maristen-Schulbrüder, ein katholischer Männerorden
 Fr. Meyer's Sohn, ein deutsches Logistikunternehmen 
 Fuhrpark-Management-System(e)
 Funkmeldesystem
 Bahnhof Mainz Römisches Theater nach DS 100

FmS steht als Abkürzung für:
 Fernmeldeschule des Heeres, war die zentrale Aus- und Weiterbildungseinrichtung der Fernmeldetruppe der Bundeswehr

Abkürzung